Renan Pereira da Silva, mais conhecido como Renan Silva (Santo Antônio de Pádua, 5 de janeiro de 1984), é um futebolista brasileiro que atua como volante. Atualmente, joga pelo Paduano rj.

Carreira 

Depois de passagens pelas categorias de base de  e , Renan Silva rumou para o interior gaúcho, onde fez grande parte de sua carreira, passando por  ,  e o rival .

Em seguida, disputou uma temporada pelo  antes de retornar ao Rio de Janeiro para defender o  na Série C do Campeonato Brasileiro. Assumiu a braçadeira de capitão e foi titular durante toda a campanha do clube, permanecendo para a disputa do Estadual de 2013. Logo depois, foi contratado pelo , onde esteve no elenco do Brasileiro da Série C e da Copa Rio, sendo pouco aproveitado.

Naturais de Santo Antônio de Pádua (Rio de Janeiro)
Futebolistas do Rio de Janeiro (estado)
Futebolistas do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
Futebolistas do Clube Esportivo Bento Gonçalves
Futebolistas do Esporte Clube Juventude
Futebolistas da Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul
Futebolistas do Joinville Esporte Clube
Futebolistas do Esporte Clube Pelotas
Futebolistas do Duque de Caxias Futebol Clube
Futebolistas do Macaé Esporte Futebol Clube
Futebolistas do ABC Futebol Clube
Futebolistas do Esporte Clube Tigres do Brasil